Euroleague är numera den högsta herrturneringen för basket i Europa. Den hade premiär 1958, då som gamla Europacupen.

Mästare

Källor

Externa länkar 
 Euroleague

Basket i Europa
Baskettävlingar
Sportevenemang i Europa
Återkommande sportevenemang med premiär 1958